Toxonevra är ett släkte av tvåvingar. Toxonevra ingår i familjen prickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Prickflugor
Toxonevra